Стари град, или Стари Град се може односити на:
 Старо градско језгро, као историјски, стари део града, смештен у његовом најстаријем, обично средишњем делу

или:
 Стари град (Београд), насеље у Београду, у истоименој градској општини, град Београд, Србија
 Стари град (Нови Сад), градска четврт у Новом Саду, град Нови Сад, Јужнобачки округ, Војводина, Србија
 Стари град (Приједор), градска четврт у Приједору, град Приједор, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Стари град (Добрун), Република Српска, Босна и Херцеговина
 Стари град (Вишеград), Република Српска, Босна и Херцеговина
 Стари град (Будва), Црна Гора
 Стари град (Јерусалим), Израел
 Стари град (Праг), Чешка
 Стари град (Баку), Азербејџан
 Стари Град, град и седиште истоименог града, Сплитско-далматинска жупанија, Хрватска
 Стари Град (Чашка), село у општини Чашка, Вардарски регион, Северна Македонија
 , село у општини Маколе, Подравска регија, Словенија

или:
 Град Стари Град, град у Сплитско-далматинској жупанији, Хрватска

или:
 Стари град (Јасунари Кавабата), књижевно дјело јапанског нобеловца Јасунари Кавабата

Види још 
 Општина Стари Град
 Стариград
 Нови град